Pinner – pojęcie odnosi się do wielu znaczeń.
 Pinner – jest to przedmieście w północno-zachodnim Londynie.
 Pinner (metro) – stacja londyńskiego metra.
 Reakcja Pinnera – reakcja chemiczna Adolfa Pinnnera.
 Ruislip, Northwood i Pinner (UK Parliament constituency) – okręg wyborczy w wyborach do Izby Gmin.

Osoby 
 Pinner Adolf (1842-1909) – niemiecki chemik żydowskiego pochodzenia
 Pinner Artose (ur. 1978) – amerykański piłkarz
 Pinball Clemons (ur. 1965) – były gracz Canadian Football League, a obecnie trener, nazywany "Pinner".
 Pinner Erna (1890–1987) – niemiecka rysowniczka, artystka, pisarka i przyrodniczka
 Pinner Felix (1880-1942) – niemiecki dziennikarz gospodarczy
 Turnowsky-Pinner Margarete (1884–1982) – pracownica opieki społecznej i autorka w Niemczech i Izraelu.
 Pinner Ulrich (ur. 1954) – niemiecki tenisista
 Valentin Pinner, znany jako Harry Waldau – niemiecki kompozytor i autor tekstów